Паулс Раймонд Вольдемарович — латиський композитор , політичний діяч. 
 Паулс (місто)- муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія